Braunschweig-Lüneburg kan avse

Hertigdömet Braunschweig-Lüneburg (1235–1806) med diverse delfurstendömen
Kurfurstendömet Braunschweig-Lüneburg (1708–1806), ur hertigdömet Braunschweig-Lüneburg 1692 (”Kurhannover”)